Palatul steht für Paläste in Bukarest, Rumänien:
Palatul Cantacuzino 
Palatul Cercului Militar Național
Palatul Crețulescu
Palatul Cotroceni 
Palatul Justiției
Palatul Parlamentului
Palatul Regal
Palatul Sturdza
Palatul Victoria